Puxing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Puxing (socken i Kina, lat 30,41, long 103,90), Sichuan, 
 Puxing (socken i Kina, lat 29,68, long 103,46), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar